Anthobiodes  — род  из подсемейства  в семействе .

Перечень видов 
 Anthobiodes angustus (Allard, 1876)
 Anthobiodes heydeni (Allard, 1870)
 Anthobiodes turcica (L. Medvedev, 1975)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Козявки
Роды жесткокрылых